

Patronymes 

 Carlos Delfino (1982- ) : joueur de basket-ball argentin
 Daniele Delfino (1686-1762) : cardinal italien
 Daniello Marco Delfino (1653-1704) : cardinal italien
 Giovanni Delfino (1545-1622) : cardinal italien
 Giovanni Delfino (1617-1699) : cardinal italien
 Giuseppe Delfino (1921-1999) : escrimeur italien
 Jean-Paul Delfino (1964- ) : écrivain français
 Léonardo Delfino (1928- ) : sculpteur français
 Leopoldo Parodi Delfino (1875-1945) : homme d'affaires et homme politique italien.
 Louis Delfino (1912-1968) : général français
 Luís Delfino (1834-1910) : poète brésilien
 Majandra Delfino (1981- ) : actrice, chanteuse, auteur-compositrice-interprète et mannequin américaine

Autres 

 Delfino est le premier sous-marin entré en service en 1895 dans la Regia Marina.
 Delfino, un sous-marin de la classe Squalo en service dans la Regia Marina au début des années 1930 ;
 Île Delfino ;
 Susan Delfino, un des personnages principaux du feuilleton Desperate Housewives.
 Entourage de Susan Delfino ;
 Mike Delfino, personnage fictif du feuilleton Desperate Housewives ;